Hugo – seria gier opartych na podstawie programu telewizyjnego Hugo na komputery i konsole, a także telefony komórkowe. W większości są to gry platformowe dwu i trójwymiarowe lub logiczno-edukacyjne. 

Poniższy spis uwzględnia tytuły gier wraz z rokiem światowej premiery programu:
 1991: Hugo (także: Skærmtrolden Hugo)
 1992: Hugo 2
 1997: Hugo: Wintergames
 1998: Hugo Saves Christmas
 1999: Hugo: Zaczarowany dąb
 1999: Hugo: Gwiazdkowa przygoda
 2000: Hugo: Wyprawa po Kamienie Słońca (także: Hugo 3D)
 2000: Hugo: Tropikalna wyspa
 2001: Hugo: Magiczna podróż
 2001: Hugo: Gorączka czarnych diamentów 
 2001: Hugo: Zaklęta kolejka
 2001: Hugo: Siły natury
 2002: Hugo: Magiczny napój
 2002: Hugo: Bohaterowie sawanny
 2002: Hugo: Tajemnice oceanu
 2002: Hugo w kosmosie
 2002: Hugo: Zwierciadło zła
 2000: Hugo: Tropikalna wyspa 2
 2002: Hugo: Frog Fighter
 2002: Hugo: RunAmukka. Wielka Ucieczka
 2003: Hugo: SmakkaBall
 2003: Hugo: Bukkazoom
 2004: Hugo: CannonCruise
 2004: Hugo: Tropikalna wyspa 3 
 2004: Hugo: Tropikalna wyspa 4 
 2005: Hugo: Bitwa pingwinów 
 2005: Agent Hugo
 2006: Agent Hugo: RoboRumble
 2007: Agent Hugo: Lemoon Twist
 2008: Agent Hugo: Misja Hawaje
 2009: Hugo: Magic in the Troll Woods
 2011: Hugo Retro Mania (dostępna tylko na tabletach i smartfonach)
 2012: Hugo: Troll Race (dostępna tylko na tabletach i smartfonach)
 2013: Hugo: Troll Wars (dostępna tylko na tabletach i smartfonach)

W 2009 wydany został także program Hugo: Fabryka gier, umożliwiający tworzenie prostych gier z gotowych elementów, oraz kompilacja Hugo Złota 10-tka, natomiast Polsat wypuścił grę na telefon Hugo in the Snow.

 Gra Hugo na komputery Amiga otrzymała ocenę 75% w magazynie „Świat Gier Komputerowych”.
 Gra Hugo: Tropikalna wyspa otrzymała ocenę 75% w serwisie Gry-Online.
 Gra Hugo: Magiczny napój otrzymała 4 na 5 gwiazdek w serwisie Wirtualna Polska.
 Gra Hugo: Wielka ucieczka otrzymała ocenę 2/10 w serwisie GRY-OnLine.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gry Hugo na Gry-Online

Serie gier komputerowych